Ernemann ist
 ein ehemaliges deutsches Unternehmen zur Herstellung von Foto- und Filmgeräten: Ernemann
 ein deutscher Vorname (Ernemann Sander)

Ernemann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Ernemann (* 1947), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Alexander Ernemann (1878–1956), deutscher Unternehmer
 Daniel Ernemann (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Ernemann (1850–1928), deutscher Unternehmer und Erfinder
 Moritz Ernemann (1798–1866), deutscher Komponist, Musiklehrer und Musikdirektor
 Steffen Ernemann (* 1982), deutsch-dänischer Fußballspieler